Меритатон ( — «Возлюбленная Атоном») — древнеегипетская царица XVIII династии, главная жена фараона Сменхкары (возможный брат или сын Эхнатона), старшая из шести дочерей фараона Эхнатона и Нефертити. Предположительно, может соотноситься с правителем Нефернефруатон.

Происхождение 
Меритатон была первенцем Эхнатона и Нефертити, старшей среди единокровных сестёр Макетатон, Анхесенпаатон, Нефернефруатон-ташерит, Нефернефрура, Сетепенра.

Два фараона, правивших после Эхнатона, — Сменхкара и Нефернефруатон — связаны с Меритатон, как если бы приходились ей мужьями. Она носила титул жены фараона и в случае с Нефернефруатон могла исполнять лишь церемониальные функции царственной супруги, поскольку в личности данного фараона могла выступать Нефертити. Существует также предположение, что под именем Нефернефруатон некоторое время правила сама Меритатон.

Меритатон-ташерит, упоминаемая в записях, может быть дочерью Меритатон и Сменхкары. Существует предположение, что Меритатон родила дочь от Эхнатона, также как и Анхесенпаатон-ташерит, хотя вторая, более вероятно, была дочерью Анхесенпаатон.

Биография 

Меритатон родилась до или в самом начале правления её отца в Фивах. Она изображена с систром рядом с матерью в храме бенбена (Hut-Benben) в Храмовом комплексе Эхнатона в Карнаке. Изображения её сестёр Макетатон и Анхесенпаатом появляются реже. Меритатон на всех изображениях выделяется на фоне сестёр, располагаясь по праву старшинства ближе к отцу.

На 5 год правления Эхнатона Меритатон изобразили на пограничном столбе новой столицы Ахетатон. Меритатон появляется на многочисленных изображениях не только семейных сцен, распространённых в этот период, но также официальных церемониях. С именем Меритатон ассоциируются Северный дворец и Мару-Атон (на юге Амарны). Считалось, что после опалы Нефертити её имя на стелах и стенах менялось на имя Меритатон, однако последние исследования указали на имя Кийи — второстепенной жены Эхнатона, чей след из истории пытались стереть.

В дипломатической переписке Меритатон фигурирует под именем Маяти (Mayati). Либо эти письма относятся к периоду укрепления власти Меритатон при дворце, либо ко времени её рождения.

Как Великая царская жена Меритатон изображена рядом с супругом Анхеперуре-Сменхкара-джесерхеперу в амарнской гробнице Мерира II. В сцене царская чета одаряет подарками и почестями Мериру. Сменхкара мог быть соправителем Эхнатона, Меритатон была его Великой женой, а Нефертити оставалась консортом, сохраняя титул Великой супруги на 16 год правления Эхнатона.

Связь с Нефернефруатон 

Предположительно, Меритатон могла быть соправителем отца под именем Анхеперуре Нефернефруатон. Сменхкара скончался в год смерти Эхнатона и, возможно, Меритатон заняла трон под именем Нефернефруатон (Манефон называет имя Акекерес). Нефернефруатон находилась у власти 1 год и 2 месяца и, по Манефону, предшествовала Ратотис (Rathothis), кем считается Тутанхамон.

Однако, на ящике из гробницы Тутанхамона имена Эхнатона, Нефернефруатон и Меритатон стоят рядом, отчего двое последних не могут оказаться одним человеком.

В 2019 году Профессор Валери Ажено из Университета Квебека (Монреаль) выдвинула гипотезу, что под именем Нефернефруатон скрываются сразу две сестры — Меритатон и Нефернефруатон-ташерит.

Родословная

Смерть и гробница 
О последних днях жизни и точном месте захоронения Меритатон не известно. Текст пограничной стелы утверждает, что Меритатон похоронена на границе Ахетатона.
Да будет гробница для меня в восточной горе Ахетатона. Да будет моё погребение там, в миллионы юбилеев, которые Атон, мой отец, назначил для меня. Да будет погребение Великой царской супруги Нефертити там, в миллионы юбилеев, которые Атон, мой отец, назначил для неё. Да будет погребение дочери фараона Меритатон там, в эти миллионы лет.
Царская усыпальница в Амарне использовалась для погребения Макетатон, Тии и Эхнатона, со смертью которого была запечатана. Погребение Меритатон планировалось, очевидно, в одной из царских гробниц Амарны.

Галерея

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Царицы Древнего Египта
Персоналии XVIII династии Египта
Амарнский период
Великие царские жены